Існує два лимани в Одеській області, що носять назву Аджалицького:
 Дофінівський лиман, або Великий Аджалицький
 Григорівський лиман, або Малий Аджалицький